Флаг муниципального образования Ку́рское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5804.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Курское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в красном, зелёном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле чередующиеся серебряные и зелёные квадраты, сложенные в три соприкасающиеся правые перевязи, поверх которых всего — три золотые, летящие одна за другой вправо и вверх сообразно перевязей куропатки».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территория муниципального образования Курское сельское поселение включает земли Остроговицкой волости, названной по деревне Остроговицы.

До 1811 года владельцы Остроговиц часто менялись. В 1814 году во владение усадьбой вступил Владимир Петрович Мезенцов, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. У него было два сына — Николай и Владимир.

В 1889 году имение Остроговицы купил Василий Александрович Стеценко, участник Крымской войны, командующий Балтийским флотом.

Название деревни Курск и одноимённого посёлка, который начали строить в конце 1960-х годов, происходит от названия города Курска. Три летящие в перевязь золотые куропатки символизируют, что из курских дворян происходят дореволюционные владельцы мызы Остроговицы Мезенцовы и Стеценко.

Перевязь с одной стороны напоминает об усадьбе Мезенцовых — Остроговицы, частично сохранившемся усадебном парке, а с другой стороны — напоминание также о старинном крестьянском промысле ткачестве.

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы труда, мужества, самоотверженности, праздника, красоты солнца и тепла.

Зелёный цвет — символ природы, её возрождения каждую весну, символ молодости основанного в конце 1960-х годов посёлка Курск

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания